Het ATP-tennistoernooi van Doha (officieel de Qatar ExxonMobil Open) van 2006 werd gespeeld van 2 januari tot en met 7 januari in het Qatarese Doha. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Geplaatste spelers

Eerste ronde
Tim Henman zorgde op de eerste dag van het toernooi voor een verrassing door de als derde geplaatste Richard Gasquet uit het toernooi te slaan. De inmiddels op de wereldranglijst gezakte Brit maakte gebruik van zijn jarenlange ervaring om de "rising-star" uit Frankrijk te verslaan. Roger Federer wist zijn eerste wedstrijd van 2006 makkelijk te winnen van Ivo Minář. Younes El Aynaoui zorgde voor een verrassing door de als vierde geplaatste Fransman Sébastien Grosjean al in de eerste ronde uit te schakelen. Ook Igor Andrejev (als vijfde geplaatst) moest in de eerste ronde toezien hoe zijn tegenstander Potito Starace de derde set met 7-5 wist binnen te slepen.

Tweede ronde
Roger Federer had de grootste moeite om de Fransman Fabrice Santoro van zich af te schudden. De Zwitser kon het verschil slechts maken door middel van het winnen van twee tie-breaks. De Cyprioot Marcos Baghdatis versloeg de als achtste geplaatste Spanjaard Feliciano López in drie sets. Tommy Haas zorgde voor de uitschakeling van Tim Henman.

Kwartfinale
Roger Federer kende geen moeite met Marcos Baghdatis en bereikte zodoende zijn eerste halve finale van 2006. Datzelfde gold voor Tommy Haas die met dezelfde cijfers als Federer won van de Rus Michail Joezjny. De als zevende geplaatste Gaël Monfils had het in de tweede set knap lastig met Dmitri Toersoenov, maar trok in de tiebreak aan het langste eind nadat hij de eerste set al had gewonnen. De laatste halvefinalist is Filippo Volandri die relatief gemakkelijk de als tweede geplaatste Nikolaj Davydenko verraste. Met drie Russen in vier kwartfinales die allen verloren was het bijltjesdag voor Rusland.

Halve finale
In de halve finales deden er zich geen verrassingen voor. De geplaatste spelers Roger Federer en Gaël Monfils wisten zich makkelijk te ontdoen van respectievelijk Tommy Haas en Filippo Volandri.

Finale
Roger Federer wist zijn eerste toernooi van 2006 meteen in de eerste week van het nieuwe jaar al te winnen. In de eerste set kon tegenstander Gaël Monfils zijn bewondering voor het slagenrepertoire van Federer nauwelijks onderdrukken. De Fransman ging goed mee in de rally, maar telkens moest hij het onderspit delven als de titelhouder tot een tempoversnelling besloot over te gaan. Monfils wierp in de tweede set de schroom van zich af en speelde veel beter en kwam zelfs met 5-3 voor. Federer kwam terug, met een tiebreak als gevolg. In de tiebreak kwam de klasse van Federer bovendrijven en was de wedstrijd gespeeld.

Uitslagen 

* opgave/walk-over

Externe links 
 
 
 

Doha
ATP-toernooi van Doha